Mannheim steht für:

 die deutsche Stadt Mannheim
 die Stadtverwaltung Mannheim, kommunale Selbstverwaltung der Stadt Mannheim
 das kanadische Village Mannheim, Ontario in der Stadt Kitchener
 die ehemalige deutsche Siedlung Mannheim in der Wolgadeutschen ASSR, später Marinowka, heute zu Perwomaiskoje (Saratow, Fjodorowka) gehörend
 den Asteroiden (243536) Mannheim

Mannheim bezeichnet folgende Unternehmen:

Mannheim ist der Familienname folgender Personen:
 Amédée Mannheim (1831–1906), französischer Ingenieur, Offizier und Mathematiker
 Charles Mannheim (1833–1910), Kunstexperte
 Hermann Mannheim (1889–1974), deutsch-britischer Jurist, Kriminologe
 Jean Mannheim (1863–1945), deutsch-amerikanischer Maler
 Joseph Mannheim (1904–1984), Schweizer Radio- und Zeitungsjournalist
 Karl Mannheim (1893–1947), Soziologe und Philosoph
 Lucie Mannheim (1899–1976), deutsche Bühnen- und Filmschauspielerin
 Walter Mannheim (* 1930), deutscher Bakteriologe

Siehe auch:

 Manheim (Begriffsklärung)
 Typ Mannheim
 Mannerheim
 Mannheimer